Апогей (, от  – отдалённый от Земли) — наиболее удалённая от Земли точка околоземной орбиты небесного тела, обычно Луны или искусственного спутника Земли.

Антонимом апогея является перигей — ближайшая к Земле точка орбиты. Воображаемую линию между апогеем и перигеем называют линией апсид.

Расстояние от апогея до центра Земли называется апогейным расстоянием или радиусом апогея. Расстояние от апогея до поверхности Земли называется высотой апогея.

Небесное тело в момент своего нахождения в апогее имеет минимальную орбитальную скорость; если в апогее увеличить скорость, то увеличится большая полуось орбиты и перигейное расстояние.

См. также 
 Перигей
 Апсида
 Линия апсид

Литература

Примечания

Ссылки 

 Apogee – Perigee Photographic Size Comparison, perseus.gr
 Aphelion – Perihelion Photographic Size Comparison, perseus.gr
 Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000–2020 , usno.navy.mil
 Dates and times of Earth's perihelion and aphelion, 2000–2025  from the United States Naval Observatory
 List of asteroids currently closer to the Sun than Mercury

Астрономия